Mini Metro, или MiniMetro, или Minimetro, или Mini metro (, или ):
 Мини-метро — другое название лёгкого метрополитена.
 Mini Metro — компьютерная игра в жанре симулятора метрополитена.
 MiniMetro — торговая марка автоматизированных систем перевозки пассажиров (АСПП) производства компании Leitner AG.
 Миниметро Перуджи () — система автоматизированного внеуличного рельсового городского транспорта в Перудже.
  — малолитражный автомобиль, известный также как Austin Mini Metro.
 Мини-метро — проектируемое как частное ответвление от станции «Киевская» Филёвской линии Московского метрополитена в сторону делового центра «Москва-Сити».

См. также 
 Muni Metro